Plusieurs traités ont été signés à Amiens (Somme) et portent le nom de cette ville :
 le traité d'Amiens, traité signé entre le roi de France Philippe le Hardi et le roi d'Angleterre Édouard I au cours de leur rencontre du  par lequel le roi de France accepte l'application des clauses du traité de Paris de 1259 prévoyant la cession de l'Agenais et du Périgord au roi d'Angleterre après la mort d'Alphonse de Poitiers ;
 le traité d'Amiens, traité d'alliance signé le  entre Jean de Lancastre, duc de Bedford, Jean V, duc de Bretagne et Philippe le Bon, duc de Bourgogne ;
 la paix d'Amiens, conclue le  entre le Royaume-Uni, d'une part, et la France, l'Espagne et la République batave, d'autre part.

 Voir aussi 
 Traité de Boves